Rissa est le nom d'un genre de mouettes.

 Rissa est une commune du comté de Sør-Trøndelag en Norvège.